Lütje Hörn steht für:
 Lütje Hörn, Insel im ostfriesischen Wattenmeer

Schiffe:
 Lütje Hörn (Schiff), Schiff des Wasser- und Schifffahrtsamtes Emden
 Lütje Hörn, Hafenschlepper der Deutschen Marine, siehe Nordstrand-Klasse
 Lütje-Hörn-Klasse, Schiffsklasse von Hafenschleppern der Bundesmarine